Wet van Snellius of brekingswet, een wet binnen de Natuurkunde
 Willebrord Snel van Royen, als bijnaam van deze Leidse wis- en natuurkundige, humanist, taalkundige en astronoom
 Snellius (computer), Nederlandse nationale supercomputer